A Copa do Brasil Sub-17 de 2012 foi a quinta edição dessa competição brasileira de futebol sub-17.
Que foi disputada por 24 times, classificados através de convite. Elas foram divididas em seis chaves, sediadas em Ibiraçu, Guaçuí, Anchieta, Aracruz, São Mateus e Linhares. As equipes jogam dentro de suas chaves na primeira fase. Classificam-se os primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores segundos colocados para a fase mata-mata com quartas-de-final, semi e a grande decisão no dia 21 de julho.

Participantes 

<small>
{|
|

Regulamento 
Na primeira fase todas as equipes jogam entre si dentro de seus grupos. Os primeiros colocados de cada grupo, mais os três melhores segundo colocados avançam às quartas de final até a decisão.

A parir das quartas de final haverá o sistema eliminatório simples ("mata-mata"), com as 8 equipes divididas em chaves de dois, decidindo em jogos único, o vencedor passou para a fase seguinte, onde o sistema se repetiu até a final, em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis.

Confrontos

1ª Fase  (Grupos)

Fase Final 
 Quartas de Final

 Semi Final

Final

Ligação externa 
 folhavitoria.com.br/copasub17/2012

2012
Futebol de 2012 no Brasil